Dijon Football Côte d'Or, oftest kaldt Dijon FCO eller blot Dijon er en fransk fodboldklub for kvinder, baseret i Dijon. Klubben har været kvindernes afdeling af Dijon FCO siden 2006.

Aktuel trup

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Frankrig